Suesmann ist der Familienname von:

 Erich Suesmann († 1945), preußischer Landrat
 Herbert Suesmann (* 1885; † nach 1945), preußischer Landrat und Regierungspräsident

Siehe auch:
 Süßmann
 Sussmann
 Sußmann